Дмитрий Базылев:* Базылев, Дмитрий Владимирович (род. 1978) — белорусский самбист и дзюдоист.
 Базылев, Дмитрий Фёдорович (род. 1977) — белорусский математик и педагог.